Air Atlanta Europe ist der Name folgender Fluggesellschaften:

 Air Atlanta Europe, im Jahr 2020 gegründete maltesische Fluggesellschaft, siehe Air Atlanta Icelandic #Air Atlanta Europe (Malta)
 Air Atlanta Europe, ehemalige britische Fluggesellschaft (2002–2006), siehe Air Atlanta Icelandic #Air Atlanta Europe (Vereinigtes Königreich)